Serata di gala o Tom e Jerry in concerto (Tom and Jerry in the Hollywood Bowl) – cortometraggio di Tom & Jerry del 1950, scritto e diretto da Hanna e Barbera.
 Serata di gala a Hollywood o Serata di gala (Mickey's Gala Premier) – cortometraggio di Topolino del 1933 diretto da Burt Gillett.
 Serata di gala (Gala Night) – racconto di P. G. Wodehouse del 1930, pubblicato nella raccolta Le sere di Mulliner.